Люньї́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Сона і Луара. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 330 км на південний схід від Парижа, 100 км на південь від Діжона, 19 км на північ від Макона.

[[Файл:« N'est oyseau de bon nid qui n'a plume de Lugny »|thumb|300px|none|]]

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 395 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 919,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Галерея зображень

Посилання 

 Люньї на сайті французького Національного інституту географії
 Люньї на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Люньї на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Сона і Луара

Примітки 

Муніципалітети департаменту Сона і Луара